Pražské jaro může označovat:
 Pražské jaro – politické události v komunistickém Československu v roce 1968
 Pražské jaro (festival) – festival vážné hudby
 Pražské jaro (soutěž) – mezinárodní hudební soutěž v rámci festivalu Pražské jaro
 Pražské jaro – román Simona Mawera (2018)
 Pražské jaro – pokračování komiksu Čtyřlístek číslo 587 (2015)
 Spring in Prague – jazzové album Mala Waldrona z roku 1990